

Persone 

 Evgenij Alekseevič Preobraženskij – rivoluzionario e politico sovietico
 Georgij Nikolaevič Preobraženskij – militare sovietico
 Georgij Nikolaevič Preobraženskij – rivoluzionario russo
 Pavel Ivanovič Preobraženskij – geologo russo
 Pëtr Fëdorovič Preobraženskij – storico russo
 Vasilij Petrovič Preobraženskij – filosofo e critico letterario russo

Altro 

 Reggimento Preobraženskij – reggimento dell'esercito imperiale russo

Pagine correlate 

 Preobraženskaja